Counterparts steht für

 Counterparts (Album), ein Album der Band Rush
 eine Kurzgeschichte von James Joyce aus dem Band Dubliner, siehe Dubliner (James Joyce) #Entsprechungen (Counterparts)
 Counterparts (Band), eine Melodic-Hardcore-Band

Siehe auch:
 Counterpart